Canada
Yarmouth – capoluogo della contea di Yarmouth, Nuova Scozia
 Regno Unito
Great Yarmouth, detta anche Yarmouth – città del Norfolk
Yarmouth – paese dell'Isola di Wight
 Stati Uniti d'America
Yarmouth – città della contea di Cumberland, Maine
Yarmouth – comune della contea di Barnstable, Massachusetts